Weißes Kloster steht für:

 Weißes Kloster, anderer Name für Kloster Adelhausen, Freiburg im Breisgau
 Karmeliterkloster Stettin
 Weißes Kloster (Sohag), Ägypten